

Références 

Source : Site officiel du CIO

Jeux olympiques d'été de 1988
1988